Live in Caracas – album koncertowy zespołu Marillion. Druga płyta wydana przez Racket Records. Nagrana w Caracas (Wenezuela).

Lista utworów 
 Splintering Heart
 Holidays in Eden
 Script for a Jester's Tear
 Easter
 Hotel Hobbies
 Warm Wet Circles
 That Time of the Night
 Kayleigh
 Lavender
 Heart of Lothian
 Cover My Eyes
 Slainte Mhath
 The Space
 Waiting to Happen
 Hooks in You

Albumy koncertowe Marillion
Albumy muzyczne wydane w roku 1993